38-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 15 по 19 февраля 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал австралийский велогонщик Ричи Порт из команды «».

Участники 
Участниками гонки стали 20 команд: 11 команд категории UCI ProTeam, 4 проконтинентальные и 5 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 159 гонщиков. До финиша доехали 139 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяженностью 745,2 километра. Последний этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2012 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2012 году
Февраль 2012 года